«Дитя большого города» (1914) — художественный немой фильм режиссёра Евгения Бауэра. Фильм вышел на экраны 5 марта 1914 года. Другое название фильма — «Девушка с улицы» .

Сюжет 
Фильм показывает, как «дочь бедной прачки Маня, став кокоткой Мэри, доводит до самоубийства простодушного и искренно влюблённого в неё молодого богача». Мэри пользуется деньгами своего поклонника. Но когда у него кончаются деньги, бросает его и оскорбляет. В конце фильма он кончает жизнь самоубийством, а Мэри перешагивает через его труп, считая это хорошей приметой.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Евгений Бауэр
 Оператор: Борис Завелев
 Продюсер: Александр Ханжонков

О фильме 
Фильм получил положительные рецензии в год выхода на экран. «Вестник кинематографии» написал, что «картина поставлена выше похвал». В рецензии отмечалось также, что игра Елены Смирновой «не оставляет желать ничего лучшего». Особо выделялся «восточный танец» в исполнении Эммы Бауэр, рецензент писал об удивительной пластике артистки, её трепетно-змеевидных движениях, напоминавших выразительную пластику известной английской танцовщицы мисс Мод Алан.

«Единственной по красоте постановки русской драмой» назвал картину журнал «Кинема». Он также отметил игру Е. Смирновой и М. Саларова и то, что «остальные исполнители поддерживали общий ансамбль».

В дальнейшем критики также высоко оценивали фильм. В частности, историк кино Вениамин Вишневский выделял эту картину как «интереснейший фильм Е. Ф. Бауэра, реалистически трактующий героев и среду».

Киновед Оксана Булгакова в своей книге «Фабрика жестов» указала, что «Дитя большого города» повторяет сюжетную схему другого фильма Евгения Бауэра «Немые свидетели»: девушка из низкого социального слоя становится любовницей аристократа. Но в «Немых свидетелях» ни положение, ни жестовый язык горничной не меняется. В фильме «Дитя большого города» «модистка, становясь кокоткой, перенимает осанку и телесный язык, атрибутированные в „Немых свидетелях“ аристократке», «актриса играет два тела». Автор книги также приводит один из «магических жестов руки» из фильма в качестве иллюстрации средств выразительности в немом кино.

В энциклопедии «Первый век кино» отмечалось, что режиссёр Е. Бауэр сумел преодолеть существовавшую в то время проблему несочетаемости натурных и павильонных съемок.

Сквозные съёмки возвращали натуре и павильону родственные связи, давали им импульс встречного движения. Эту роль выполняет, например, знаменитый кадр из фильма "Дитя большого города" (1914): героиня, работница швейной мастерской, размечталась у окна, присев на край рабочего стола. У неё за спиной, в окне — широкая улица, большие красивые дома, разъезжают автомобили, пролётки — богатая, увлекательная жизнь.... 

Юрий Цивьян отметил наезд камеры в сцене, когда камера устремляется через весь ресторан в сторону «индийской танцовщицы». В другой работе анализируется этот новый для того времени художественный приём из фильма: «C помощью этого решения акцентируется глубина пространства и обеспечивается стереоскопия видения».

Критик Майя Туровская относила фильм «Дитя большого города» к лучшим образцам русского экранного искусства. По её мнению, в фильме показан тип женского демонизма («она убивает, не прикоснувшись к оружию»), который «очень редок, можно сказать, уникален в русском кино».

Киновед Ирина Гращенкова отметила:
«В фильме Е. Бауэра „Дитя большого города“ („Девушка с улицы“) дан иной женский тип — жестокая, хищная, жрица любви, приносящая других в жертву. Елена Смирнова … не пожалела для неё обличительных красок, и такая трактовка была ближе к сути самого явления, хотя и дальше от русской традиции его показа».

Исследовательница русского дореволюционного кино Рэйчел Морли (Морлей) подробно исследовала связь фильма с русской классической литературой. Она указала, что на экране «Преступление и наказание» превращается в «преступление без наказания».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Дитя большого города» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы России 1914 года
Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы России
Фильмы Российской империи
Фильмы-драмы Российской империи
Фильмы-мелодрамы Российской империи
Немые фильмы Российской империи
Фильмы Евгения Бауэра